Universidad del Caribe puede referirse a:

 la Universidad del Caribe, fundada en 2000, en México;
 la Universidad del Caribe, fundada en 1995, en República Dominicana.